Cichero puede hacer referencia a:

Alejandro Cichero, futbolista venezolano.
Esteban Vicente Cichero, político argentino.
Federico Cichero, esquiador argentino.	  
Gabriel Cichero, futbolista venezolano.